

Editoria 
Frammenti () – rivista letteraria russa, a periodicità settimanale, pubblicata a San Pietroburgo dal 1881 al 1916

Musica 
 Frammenti – album di Lara Saint Paul del 1974
 Frammenti – album di Pierangelo Bertoli pubblicato nel 1983
 Frammenti – album di Rossana Casale pubblicato nel 1989

Televisione 
Frammenti – Alternate reality game investigativo in onda nel 2009 su Current TV

Pagine correlate 
Frammento (disambigua)